Fernanda Stefanski (São Paulo, 13 de outubro de 1980) é uma atriz, arte-educadora e co-fundadora da Cia Hiato.

Biografia 

Formada em Artes Cênicas pela USP (Universidade de São Paulo) e pelo curso técnico do teatro-escola Célia Helena, ao longo de uma trajetória de 30 anos, vem realizando trabalhos em teatro, cinema e TV.   

Em seu trabalho com a Cia Hiato, participa dos premiados espetáculos: Odisseia, Amadores, 02 Ficções, Ficção, O Jardim, Escuro e Cachorro Morto. Esses espetáculos realizaram diversas temporadas de sucesso em São Paulo e e outras cidades do Brasil, assim como turnês internacionais e participações em importantes festivais de teatro. Os espetáculos O Jardim, Ficção e 02 já foram apresentados no Chile, Colômbia, EUA, Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Romênia e Grécia. Em 2015, acompanhou o processo de ensaios e fez a preparação de elenco do espetáculo Wiósna, em Varsóvia, numa co-produção Brasil-Polônia; a direção foi de seu parceiro artístico, o diretor da Cia Hiato, Leonardo Moreira. Em cinema, está no elenco dos filmes  Mare Nostrum, direção de Ricardo Elias - 2017); Guigo Offline, direção de René Guerra - 2016; Você se parece com todo mundo, direção de Gabriel Alvim - 2017, Cão na Estrada, direção de Erick Martorelli - 2015; Segundo o sexo, direção de Gabriel Alvim - 2015; Acomunicati, direção de Thomas Canton - 2014; Entulho, direção de Mabel Lopes - 2013). Nas séries 3%, direção de Dani Libardi, Netflix - 2018; Lendas Urbanas, direção de Juliana Rojas, Record - 2018; Amigo de aluguel, O2 Filmes - 2017, Contos do Edgar, O2 Filmes - 2013 e O Diabo não sabe brincar, direção de Mabel Lopes - 2013.Participou também das vídeo-performances dirigidas por Kika Nicolella: Domitilias - 2014 e Biografias - 2013. Como arte-educadora, vem desde 1999 desenvolvendo uma metodologia de pesquisa de atuação e composição de personagem, através de oficinas realizadas com um público diversificado: jovens, adultos, idosos, profissionais e amadores. Entre elas: Carta a D. - uma leitura cênica de um amor, Sesc Ipiranga - 2017; Projeto Juventudes, realiza no Sesc Bom Retiro, Sesc Birigui e Sesc Itaquera, 2017; Oficina outros Olhares, Sesc Pinheiros, Teatro das Horas Vagas, Sesc Pinheiros - 2017 e Personagem, um estudo sobre sinônimos, Sesc Pinheiros - 2016 e Núcleo Experimental do Sesi, 2015.  

Em 2012, foi destaque na Revista Época, como um dos oito expoentes da cena teatral paulistana.

Carreira

Teatro

Festivais de Teatro 
Festival Internacional de Curitiba, Fiac.

Ligações externas
 http://www.ciahiato.com.br/atores-fernandastefanski.html 
 http://www.questaodecritica.com.br/tag/fernanda-stefanski/ 
 http://vejasp.abril.com.br/atracao/o-jardim  
 http://www1.caixa.gov.br/imprensa/noticias/asp/popup_box.asp?codigo=7012789  
 http://www.hebbel-am-ufer.de/programm/spielplan/2012-12/moreira-o-jardim/77/  
 http://tempofestival.com.br/tags/fernanda-stefanski/ 
 http://ciahiato.com.br/blog/2013/03/ficcao-fernanda-stefanski-bernardes/  
 http://www.usp.br/tusp/?p=254  

Naturais da cidade de São Paulo

Atrizes de São Paulo (estado)